

Patronyme 

 Paul Montel (1876-1975), mathématicien français ;
 Paul Montel (1879-1962), éditeur français ;
 Eugène Montel (1880-1966), personnalité politique française ;
 Pierre Montel (1896-1967), personnalité politique française ;
 Éliane Montel (1898-1993), physicienne française ;
 Maurice Montel (1900-1996), personnalité politique française ;
 Blanche Montel (1902-1998), actrice française ;
 Charles Montel, acteur français ;
 Pierre Montel (1952-), karatéka français ;
 Patrick Montel (1953-), journaliste sportif français ;
 Sophie Montel, (1969-), personnalité politique française ;
 Grégory Montel (1976-), acteur français ;
 Manon Montel, (1983-), comédienne et metteuse en scène française.

 Famille Montel, ancienne famille du Comtat Venaissin, dont:
 Isaïe Montel (1803-1877), ancien ministre officiant.
 Jonathan Joseph Montel (1835-?), ministre officiant du culte.

Prénom 
Montel est un prénom notamment porté par :
 Montel Williams (1956-), acteur, animateur, producteur et réalisateur de télévision américain.

Pseudonyme 

 Montel Vontavious Porter (1973-), lutteur professionnel américain.

Toponyme 

 Montel-de-Gelat, commune française du Puy-de-Dôme ;
 le Montel, hameau de la commune de Manzat, dans le département du Puy-de-Dôme.

Autres 
 Château Montel : domaine viticole familial à Teyran depuis 1872
 Montel (company) : entreprise norvégienne d'analyse du marché énergétique.
 The Montel Williams Show, Williams's show, infovariété télé.